Анна Крылова:
 Крылова, Анна Анатольевна (род. 1985) — российская легкоатлетка (тройной прыжок). 
 Крылова, Анна Игоревна (род. 1967) — американский химик.
 Крылова, Анна Петровна (1918 — 1990) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).